Sorzano är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Sorzano ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sorzano är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Sorzano. Runt Sorzano är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km norr om Sorzano. I omgivningarna runt Sorzano 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i La Rioja, Spanien